Miejscowości w USA:
 Granite City – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Madison
Gminy w USA:
 Granite City (ang. Granite City Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Madison